Jan Evangelista Zelinka ist der Name folgender Personen:

*Jan Evangelista Zelinka (Vater) (1856–1935), tschechischer Komponist
Jan Evangelista Zelinka (Sohn) (1893–1969), tschechischer Komponist